

Architettura
 Mausoleo di Lucio Sempronio Atratino – monumento funerario di Gaeta del I secolo a.C.

Persone
 Lucio Sempronio Atratino – politico romano, console suffectus nel 34 a.C.
 Lucio Sempronio Atratino – politico romano, console nel 444 a.C.